Laubsky ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolph von Laubsky (1700–1754), württembergisch-preußischer General

Laubsky ist der deutsche Name folgender Orte, die heute im Gebiet Polens liegen:
 Laubsky, 1938 bis 1945 Lauben, seit 1945: Lubska, Dorf im Powiat Namysłowski, Woiwodschaft Opole